La cadherina 1 (CDH1 o CD324) es una proteína codificada en humanos por el gen CDH1. 

CDH1 es un gen supresor de tumores.  La proteína CDH1 es una cadherina clásica 
perteneciente a la familia de las cadherinas. Esta proteína es una glicoproteína de adhesión célula-célula dependiente de calcio, compuesta de cinco repeticiones tipo cadherina extracelulares, una región transmembranal y un extremo citoplásmico altamente conservado. Se han asociado mutaciones del gen CHD1 con diversos tipos de cáncer (gástrico, de pecho, colorrectal, tiroideo y ovárico). La pérdida de función parece contribuir a la progresión del cáncer por un incremento de la proliferación celular, de la invasión y de la metástasis. El ectodominio de esta proteína media en la adhesión bacteriana a las células de mamíferos, y el dominio citoplásmico es necesario para que se produzca la internalización. Se han descrito diversas variantes transcripcionales por mutación de los sitios de splicing alternativo.

Interacciones 
La proteína CDH1 ha demostrado ser capaz de interaccionar con:
 Beta-catenina
 c-Met
 HDAC1
 HDAC2
 FOXM1
 CTNND1
 CDH3
 IQGAP1
 CDC27
 FYN
 Placoglobina
 CDON
 Vinculina
 Catenina alfa 1
 NEDD9

Véase también 
 Antígeno CD

Referencias

Enlaces externos 
 
 Entrada de GeneReviews/NCBI/NIH/UW sobre Cáncer Gástrico Difuso Hereditario
 No Stomach For Cancer | Be Strong Hearted (plataforma de información y apoyo para los portadores de mutaciones en el gen CHD1 así como a familiares y amigos)

Proteínas humanas
Antígenos CD